Джон Питер Хутен (англ. John Peter Hooten; род. 29 ноября 1950, Клермонт, Флорида, США) — американский актёр.

Карьера 
Широкую известность актёр получил в 1978 году, снявшись в центральной роли сразу в двух фильмах — в «Бесславных ублюдках» и в экранизации комиксов Marvel, телефильме «Доктор Стрэндж».

Личная жизнь 
С 1983 по 1995 состоял в любовных отношениях с американским поэтом Джеймсом Мерриллом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
Актёры США
Кинопродюсеры США
Актёры телевидения США
Выпускники Итакского колледжа